Egil Danielsen (1933-2019), athlète norvégien
 Steffan Danielsen (1922-1976), artiste-peintre féroïen
 Victor Danielsen (1894 –1961), pasteur, missionnaire, traducteur et écrivain féroïen
 Atli Danielsen (né en 1983), footballeur féroïen 
 Jan Werner Danielsen (1976-2006), chanteur norvégien
 Henrik Danielsen (né en 1966), grand maître international danois du jeu d'échecs